Паю:

Топоним 
 Паю — река в России.
 Паю — деревня в уезде Валгамаа, Эстония.
 Паю — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.

Персоналии 
 Паю, Андре (род. 1995) — эстонский футболист.
 Паю, Антс (1944—2011) — эстонский политик, родоначальник Зелёного движения, депутат VIII Рийгикогу. 
 Паю, Имби (род. 1959) — эстонская писательница, журналистка, сценарист и режиссёр документальных фильмов.
 Паю, Эммануэль (род. 1970) — швейцарский флейтист.

См. также 
 Сан-Паю (Говея)
 Паю-деж
 Паю-Седа-Яха
 Паю де Мортанж, Шарль Фердинанд (старший)
 Паю де Мортанж, Шарль Фердинанд (младший)